Pavlovac est un toponyme qui peut désigner :

Pavlovac, un village situé sur le territoire de la Ville de Banja Luka et dans la République serbe de Bosnie ;
Pavlovac, un village situé dans la municipalité d'Istočna Ilidža et dans la République serbe de Bosnie ;
Pavlovac, un village situé sur le territoire de la Ville d'Istočno Sarajevo, dans la municipalité de Pale et dans la République serbe de Bosnie ;

Pavlovac, une localité située dans la municipalité de Veliki Grđevac, comitat de Bjelovar-Bilogora ;
Pavlovac, une localité située dans la municipalité de Slunj, comitat de Karlovac ;

Pavlovac, un village situé dans la municipalité de Topola, district de Šumadija ;
Pavlovac, un village situé sur le territoire de la Ville de Vranje, district de Pčinja.